Экхофф, Экхоф (; ) — фамилия.

Известные носители:
 Экхоф, Конрад (1720—1778) — немецкий актёр
 Экхофф, Нильс (род. 1998) — нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик
 Экхофф, Стиан (род. 1979) — норвежский биатлонист, чемпион мира 2005 года в эстафете
 Экхофф, Тириль (род. 1990) — норвежская биатлонистка, младшая сестра Стиана Экхоффа
 Экхофф, Тор (Apetor) (1964—2021) — норвежский ютюбер.